La maggior parte delle montagne dell'Alberta si trovano nella parte sud-occidentale della provincia sulle pendici orientali delle Montagne Rocciose Canadesi. Altri punti elevati sono quelli presenti nella Caribou Mountains nella regione di Cypress Hills.

Le cime delle Montagne Rocciose Canadesi sono maestose, molte superanto i 3.000 metri sul livello del mare e si trovano lungo la Continental Divide, una porzione di Montagne Rocciose che segna il confine tra l'Alberta e la Columbia Britannica.

Le Caribou Mountains si trovano nelle regioni più settentrionali dell'Alberta, e formando un elevato altopiano pianeggiante. Possono arrivare ad un'altitudine di 1030 m, quasi 700 m al di sopra della zona circostante.

Pur non considerate montagne, le Cypress Hills, situate nel confine sud-est tra Alberta e Saskatchewan, costituisce il punto più alto tra le migliaia di chilometri che separano le Montagne Rocciose e le coste del Labrador. Possono arrivare ad una quota massimo di 1.468 m altezza sul livello del mare, 600 m al di sopra della prateria circostante.

Vette principali
Monte Columbia - 3.747 m (12.294 ft)
North Twin Peak - 3.684 m (12.087 ft)
Monte Alberta - 3.619 m (11.874 ft)
Monte Assiniboine - 3.616 m (11.864 ft)
Monte Forbes - 3.612 m (11.851 ft)
Monte Temple - 3.543 m (11.624 ft)
Monte Brazeau - 3.525 m (11.562 ft)
Snow Dome - 3.520 m (11.546 ft)
Monte Kitchener - 3.505 m (11.500 ft)
Monte Lyell - 3.504 m (11.493 ft)
Monte Hungabee - 3.492 m (11.457 ft)

Elenco

Voci correlate 
Geografia dell'Alberta

Fonti
Statistics Canada - Principal heights by range or region

Altri progetti 

Montagne dell'Alberta